Rommelsbach ist ein geographischer Name:

 Rommelsbach, Stadtteil von Reutlingen im Landkreis Reutlingen in Baden-Württemberg

 Rommelsbach (Lieser), rechter Zufluss der Lieser (zur Mosel) in Wittlich, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Rommelsbach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zur Lahn) nahe Dornholzhausen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz